Pays de Sault bezeichnet:

 Pays de Sault (Aude), eine Naturlandschaft im Département Aude
 Pays de Sault (Vaucluse), eine Naturlandschaft im Département Vaucluse